Il doppio del torneo di tennis Dublin Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mårten Renström e Mikael Tillström che hanno battuto in finale Todd Nelson e Bent-Ove Pedersen 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 Jeremy Bates /  Mark Petchey (semifinali)
 Todd Nelson /  Bent-Ove Pedersen (finale)

 Sander Groen /  Arne Thoms (primo turno)
 Jon Ireland /  John Yancey (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dublin Challenger 1993